Rano steht für:

 Emirat Rano, historischer Hausa-Staat
 Rano (Nigeria), Local Government Area und Stadt im Bundesstaat Kano
 Rano (Vanuatu), eine zu Vanuatu gehörige Insel

Siehe auch:
 Rano Kao, Vulkan auf der Osterinsel